Die Erste Division 1922/23 war die 23. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 10. September 1922 und endete am 15. April 1923.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Play-off 
Die beiden punktgleichen Teams auf den Plätzen 2 und 3 trugen ein Entscheidungsspiel um die Vizemeisterschaft aus.

|}

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1922/23